Segundo grado puede referirse a:

 Parentesco de segundo grado: el que una persona tiene con un abuelo, abuelo político, abuelastro, nieto, nietastro, hermano, medio hermano, hermanastro o cuñado.
 Polinomio o ecuación de segundo grado, polinomio o ecuación algebraica cuadrática (de segunda potencia).
 Segundo grado, un curso de la educación primaria en varios países.
 Segundo grado de prisiones: corresponde a penados en régimen penitenciario ordinario.
 Quemadura de segundo grado: aquella que penetra más allá de la epidermis sin ocupar todo el espesor de la piel.
 Discriminación de precios de segundo grado, consistente en agrupar el mercado de acuerdo a su disposición a pagar por el bien considerado.